Dedan significa Tierra baja, y puede referirse a:

 Dedan, antigua ciudad del noroeste de Arabia, actualmente Al-'Ula.
 Dedan, hijo de Raamah (Génesis 10,7). Sus descendientes son mencionados por los profetas Isaías y Ezequiel, quienes los ubican en la costa noroeste del Golfo Pérsico.
 Dedan, hijo de Jokshan. Sus descendientes se asentaron a los bordes de Siria, dedicándose a la ganadería.

Los tres nombres aparecen en distintos libros de la Biblia.